NGC 7525-1
NGC 7525-2